Байка́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Байкальская улица — улица в Архангельске.
 Байкальская улица — улица в Астрахани.
 Байкальская улица — улица в Барнауле.
 Байкальская улица — улица в Биробиджане.
 Байкальская улица — улица в Владивостоке.
 Байкальская улица — улица в Волгограде.
 Байкальская улица — улица в Екатеринбурге.
 Байкальская улица — улица в Ижевске.
 Байкальская улица — улица в Иркутске.
 Байкальская улица — улица в Кемерове.
 Байкальская улица — улица в Красноярске.
 Байкальская улица — улица в Липецке (Новая Жизнь).
 Байкальская улица — улица в Москве.
 Байкальская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Байкальская улица — улица в Новороссийске.
 Байкальская улица — улица в Новосибирске.
 Байкальская улица — улица в Омске.
 Байкальская улица — улица в Оренбурге.
 Байкальская улица — улица в посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга.
 Байкальская улица — улица в Перми.
 Байкальская улица — улица в Пятигорске.
 Байкальская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Байкальская улица — улица в Сочи.
 Байкальская улица — улица в Тюмени.
 Байкальская улица — улица в Улан-Удэ.
 Байкальская улица — улица в Хабаровске.
 Байкальская улица — улица в Челябинске.
 Байкальская улица — улица в Чите.

Байкальская улица — улица в Минскe.

Байкальская улица — улица в Днепре.
 Байкальская улица — улица в Киеве.
 Байкальская улица — улица в Кропивницком.
 Байкальская улица — улица в Кривом Роге.
 Байкальская улица — улица в Одессе.
 Байкальская улица — улица в Харькове.